Abdulrahman Fawzi (; Port Szaíd, 1909. augusztus 11. – 1988. október 16.), gyakran Abdel Rahman Fawzi vagy Abdelrahman Fawzi, egyiptomi labdarúgó-középpályás.

1909-ben született személyek
1988-ban elhunyt személyek
Egyiptomi labdarúgók
Az 1934-es világbajnokság labdarúgói
Egyiptomi olimpikonok
Labdarúgó-középpályások